NGC 706 (другие обозначения — UGC 1334, MCG 1-5-40, ZWG 412.37, IRAS01492+0602, PGC 6897) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога»

В галактике взорвалась сверхновая . Она относится к типу Ia.

Галактика NGC 706 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 706 в группу также входят NGC 741 и UGC 1395.

Примечания 

 

0706
Рыбы (созвездие)
Спиральные галактики